Форест — округ (графство) у штаті Вісконсин, США.
 Форест — округ (графство) у штаті Пенсільванія, США.